Béatrice ou Beatrice (sans accent) est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Béatrice est un prénom féminin d'origine latine qui signifie bienheureuse ;

Béatrice peut être aussi un patronyme.

Saintes chrétiennes 
 Béatrice d'Ornacieux dauphinoise est bienheureuse ; elle est la fondatrice de la chartreuse d'Eymeux en 1290. Elle est fêtée le 13 février.
 Béatrice de Rome († vers 303 ou 304), ou Béatrix ou Viatrix, avec ses frères Faustin et Simplice, ainsi que Rufus, tous martyrs à Rome sous Dioclétien ; honorée le 29 juillet.
 Béatrice de Lens, bienheureuse, née à Lens dans le diocèse d'Arras, fonda en 1216 l'abbaye cistercienne d'Épinlieu, près de Mons en Belgique.
 Béatrice de Nazareth, bienheureuse, née à Tirlemont en 1200 est une moniale cistercienne, auteur d'écrits mystiques en moyen néerlandais.

Personnalités portant ce prénom 
 Béatrice, muse de Dante et immortalisée dans son œuvre
 Beatrice Borromeo épouse Casiraghi, (1985-) journaliste italienne
 Béatrice Dalle, actrice française
 Béatrice Martin, chanteuse québécoise plus connue sous le nom Cœur de pirate
 Béatrice Poulot, chanteuse française dont le nom de scène était Béatrice
 Beatrice Rosen, actrice française
 Béatrice Schönberg, journaliste française
 
 Beatrice d’York, née en (1988-), fille du prince Andrew du Royaume-Uni et petite-fille de la reine Élisabeth II
 Tous les articles commençant par Béatrice

Personnage de fiction 
 Beatrice, identifiée comme étant Beatrice Portinari, personnage central de l'œuvre de Dante Alighieri.
 Beatrice est le nom d'un personnage des Désastreuses Aventures, qu'on confond avec l'autre Béatrice.
 Beatrice est l'une des figures majeures du visual novel Umineko no Naku Koro ni. Elle est dite la sorcière dorée. À noter que dans ce jeu le nom de Beatrice peut désigner une multitude de personnages différents ce qui peut parfois porter à confusion.
 Béatrice, série de B.D. créée par Phlppgrrd.
 Beatrijs (en français "Sœur Béatrice") est une légende mariale du , écrite en moyen néerlandais.

Toponyme 
 Beatrice, ville du Nebraska aux États-Unis.
 Beatrice, ville de l'Alabama (Comté de Monroe), aux États-Unis.

Références